Les Championnats du monde de beach-volley 2013 se déroulent du  au  à Stare Jabłonki, en Pologne.

Déroulement de la compétition 
Chez les hommes et chez les femmes, 48 équipes réparties dans 12 poules, se rencontrent, les 2 premiers de chaque poule ainsi que les meilleurs troisièmes sont qualifiées. 32 paires s'affrontent ainsi dans la phase finale, avec un match de classement pour la troisième place.

Médaillés

Résultats

Messieurs

Dames

Liens externes 
 Site officiel

2013
Beach-volley
Beach-volley 2013
Beach-volley monde 2013
Monde 2013
Beach-volley monde
Sport en Pologne en 2013
Sport en juillet 2013